Alexandre Manceau (1817-1865) – disegnatore e incisore francese
 Benjamin Manceau (1987) – canottiere francese
 Vincent Manceau (1989) – calciatore francese